Il Governo Đukanović è stato un governo del Montenegro in carica dal 4 dicembre 2012 al 28 novembre 2016.

Composizione 
Questa è la composizione del Governo presieduto dal Premier Milo Đukanović: 

Governi del Montenegro